Горшко́в — російське прізвище.

Відомі носії 

 Горшков Аким Васильович (1898—1980) — двічі Герой Соціалістичної праці (1951, 1973)
 Горшков Андрій Андрійович (1898—1972) — український учений у галузі ливарного виробництва, член-кореспондент АН УРСР
 Горшков Василь Миколайович (1920—1944) — Герой Радянського Союзу (1943)
 Горшков Володимир Павлович (*1953) — український радянський футболіст
 Горшков Геннадій Петрович (*1966) — російський фотограф дикої природи
 Горшков Георгій Георгійович (1881—1919) — командувач військової авіації УНР та Української Держави
 Горшков Георгій Петрович (1909—1984) — доктор геолого-мінералогічних наук
 Горшков Гордій Олегович (*1993) — російський фігурист
 Горшков Єгор Гаврилович (1916—1942) — радянський танкіст, Герой Радянського Союзу (1940)
 Горшков Іван Дмитрович (1914—1987) — Герой Радянського Союзу (1943)
 Горшков Леонід Іванович (1924—2015) — доктор технічних наук, Герой Соціалістичної праці (1974)
  (1927—1995) — Голова Державного комітету СРСР з обчислювальної техніки та інформатики — Міністр СРСР (1986–89), Герой Соціалістичної праці (1983)
 Горшков Олександр Вікторович (*1970) — радянський, російський та український футболіст
  (*1946) — радянський фігурист, Олімпійський чемпіон (1976)
 Горшков Олександр Кас'янович (*1952) — український журналіст, український і російський письменник
 Горшков Петро Олексійович (1904—1987) — український агрохімік, доктор сільськогосподарських наук (1958), професор (1963).
 Горшков Сергій Володимирович (*1966) — російський фотограф дикої природи
 Горшков Сергій Георгійович (1910—1988) — Адмірал Флоту Радянського Союзу, двічі Герой Радянського Союзу
 Горшков Сергій Ілліч (1902—1993) — генерал-лейтенант ЗС СРСР
  (1911—1952) — Герой Радянського Союзу

 Горшкова Лідія Михайлівна (нар 1938) — українська вчена-агроном, селекціонер, доктор сільськогосподарських наук (1994), професор (2002), старший науковий співробітник (1981).
 Горшкова Поліна Петрівна (нар 1989) — російська гандболістка, лівий крайній гравець і клубу ЦСКА. Срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року у Токіо.